Влади́мир Деми́дов:
 Демидов, Владимир Александрович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Демидов, Владимир Алексеевич (1913—1980) — Герой Советского Союза.
 Демидов, Владимир Николаевич (род. 1938) — советский и российский акушер-гинеколог, перинатолог.